Michael Müller (Gengenbach, 1989. augusztus 16. –) német labdarúgókapus.

További információk 
Michael Müller adatlapja a transfermarkt.de oldalon 

1989-ben született személyek
Német labdarúgók
Az SC Freiburg labdarúgói
Az 1. FC Saarbrücken labdarúgói
A VfL Wolfsburg II labdarúgói
Labdarúgókapusok
Élő személyek